Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - pojęcie związane z funduszami inwestycyjnymi, które można rozumieć jako aktualną wartość środków zgromadzonych na danym koncie funduszu.

Ekonomia